Tetjana Lužans'ka e Zheng Saisai erano le detentrici del titolo.

Il doppio femminile del torneo di tennis Ningbo Challenger 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Shūko Aoyama e Chang Kai-chen che hanno battuto in finale Luzhanska e Zheng 6–2, 7–5.

Teste di serie

 Chan Hao-ching /  Rika Fujiwara (primo turno)
 Tamarine Tanasugarn /  Zhang Shuai (primo turno)

 Anne Keothavong /  Mandy Minella (primo turno) 
 Jill Craybas /  Ol'ga Savčuk (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Ningbo Challenger 2012